Бу́зов — русская фамилия. Женская форма Бу́зова.

Известные носители 
 Бузов, Юрий Евгеньевич (род. 1955) — российский политик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации I созыва.

 Бузова, Анна Игоревна (род. 1988) — российская предпринимательница, блогер, участница телепроекта «Дом-2», младшая сестра Ольги Бузовой.
 Бузова, Ольга Игоревна (род. 1986) — российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер и главный редактор.